Albert Tadros – cestista egiziano
 Aly Tadros – cantautrice statunitense
 Manuel Tadros – cantante, cantautore e attore canadese
 Sherine Tadros – giornalista britannica
 Xavier Dolan-Tadros – regista, sceneggiatore, attore, montatore, costumista, produttore cinematografico, scenografo e doppiatore canadese